Ло́тар Ге́рберт Матте́ус (; род. 21 марта 1961, Эрланген) — немецкий футболист, защитник и полузащитник. Выступал за сборную Германии, является рекордсменом по количеству матчей, проведённых в её составе (150). В 1990 году он стал игроком года в Германии и в Европе после того, как привёл свою сборную к победе на чемпионате мира 1990 года. Спустя год он был признан лучшим игроком года в мире. После завершения игровой карьеры занимался тренерской деятельностью. В настоящее время работает экспертом на немецком канале Sky Sport.

Лотар Маттеус — один из шести футболистов, наряду с Антонио Карбахалем, Джанлуиджи Буффоном, Рафаэлем Маркесом, Криштиану Роналду и Лионелем Месси, участвовавших в 5 чемпионатах мира (1982, 1986, 1990, 1994, 1998). Также является рекордсменом по количеству матчей, сыгранных в финальной части чемпионатов мира (25 игр).

Карьера

Игрок 
Маттеус родился в Эрлангене, Бавария. В начале своей карьеры он играл на позиции полузащитника, прежде чем переключиться на позицию либеро.

Он участвовал в пяти чемпионатах мира (1982, 1986, 1990, 1994, 1998) — больше, чем какой-либо другой полевой игрок, и по-прежнему является рекордсменом по количеству матчей, сыгранных в финальной части чемпионата (25 игр). За национальную сборную он сыграл 150 матчей. Он выиграл чемпионат Европы 1980 года, а также участвовал в чемпионатах 1984, 1988 и 2000 годов, став единственным пока футболистом в истории, между первым и последним участием которого в матчах финальной части чемпионатов Европы прошло 20 лет. Маттеус входит в ФИФА 100 — список из 125 величайших футболистов, составленный Пеле.

Его профессиональная карьера началась в 1979 году в клубе «Боруссия» (Мёнхенгладбах), за который он играл до 1984 года. Маттеус также играл за «Баварию» (1984—1988 и 1992—2000), «Интер» (1988—1992) (выиграв скудетто в 1989 году) и «МетроСтарз» в 2000.

Тренер 
21 сентября 2010 года был назначен на пост главного тренера сборной Болгарии. Контракт был подписан по схеме «1+2». 19 сентября 2011 года был уволен со своего поста после двух подряд поражений с общим счётом 1:6.

Личная жизнь 
Маттеус был женат пять раз и имеет четверых детей: дочерей Алису (род. 1986) и Виолу (род. 1988) и сыновей Лориса (род. 1992) и Милана (род. 2014). В настоящее время живёт попеременно в Германии и Венгрии.

Достижения

В качестве игрока 
«Бавария»
 Чемпион Германии (7): 1985, 1986, 1987, 1994, 1997, 1999, 2000
 Обладатель Кубка Германии (3): 1986, 1998, 2000
 Обладатель Кубка УЕФА: 1996
 Обладатель Суперкубка Германии: 1987
 Обладатель Кубка немецкой лиги (3): 1997, 1998, 1999

«Интернационале»
 Чемпион Италии: 1989
 Обладатель Суперкубка Италии: 1989
 Обладатель Кубка УЕФА: 1991

Сборная Германии
 Чемпион мира: 1990
 Чемпион Европы: 1980

В качестве тренера 
Партизан
 Чемпион Сербии и Черногории: 2003

Личные награды 
 Обладатель Золотого мяча (France Football): 1990
 Лучший футболист по версии журнала «World Soccer»: 1990
 Футболист года в Европе по версии Onze Mondial: 1990
 Игрок года ФИФА: 1991
 Футболист года в Германии (2): 1990, 1999
 Входит в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА: 1988
 Входит в символическую сборную чемпионата мира: 1990
 Обладатель «Серебряного мяча» чемпионата мира: 1990
 Игрок года по версии IFFHS: 1990
 Введен в зал славы клуба «Интернационале»
 Входит в список ФИФА 100
 Golden Foot: 2012 (в номинации «Легенды футбола»)

Статистика выступлений

Статистика в матчах за сборную

Примечания

Ссылки 
 Матчи за сборную на RSSSF
 Официальный сайт

Футболисты Германии
Футболисты года Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Чемпионы мира по футболу
Обладатели «Золотого мяча»
Футболисты года в мире
ФИФА 100
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры сборной Венгрии по футболу
Тренеры сборной Болгарии по футболу
Тренеры ФК «Рапид» Вена
Тренеры ФК «Партизан»
Тренеры ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Тренеры ФК «Ред Булл» Зальцбург
Тренеры ФК «Маккаби» Нетания